Spuk steht für:

 Spuk (Erscheinung), eine Bezeichnung für nicht offensichtlich wissenschaftlich erklärbare, unheimliche Erscheinungen
 Spuk Geschichten, eine Comicserie, die von Juli 1978 bis April 1995 als Großband im Bastei-Verlag erschien
 Spuk in Hill House, eine US-amerikanische Horrorserie von Mike Flanagan
 Spuk unterm Riesenrad, eine siebenteilige Kinderserie von C. U. Wiesner und Günter Meyer
 Spuk im Hochhaus war eine Kinderserie des Fernsehens der DDR
 Spuk von draußen war die dritte Kinderserie aus der „Spuk“-Reihe
 Spuk aus der Gruft war die vierte Kinderserie aus der „Spuk“-Reihe
 Spuk im Schloß (1927), US-amerikanisches Filmdrama von Paul Leni (The Cat and the Canary)
 Spuk im Schloß (1947), deutsche Gruselkomödie von Hans H. Zerlett
 Spuk von Rosenheim, Bezeichnung für eine Reihe von Ereignissen, die im Herbst 1967 in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim stattfanden
 Spukhaus, ein Gebäude, in dem es spuken soll
 Spukschloss, ein Motiv in Kunst und Literatur und Bezeichnung für ein Schloss, in dem es spukt

Siehe auch:
 Spook
 Spuck